Desa Ciuyah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciuyah (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 107,98), Jawa Barat, 
 Desa Ciuyah (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 108,67), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar